Абдул Разак — фамилия.
 Абдул Разак, Дана (род. 1986) — иракская легкоатлетка, участница двух летних Олимпийских игр.
 Абдул Разак, Хусейн (1922—1976) — политический и государственный деятель, второй премьер-министр Малайзии.

См. также 
 Разак, Абдул (род. 1992) — ивуарийский футболист, полузащитник шведского клуба «Атлетик Юнайтед» и сборной Кот-д’Ивуара.